Xincun bezeichnet:

 die Großgemeinde Xincun (新村镇) der Stadt Chuxiong in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Xincun (Chuxiong)
 die Großgemeinde Xincun (新村镇) im Kreis Funan in der chinesischen Provinz Anhui, siehe Xincun (Funan)
 die Großgemeinde Xincun (新村镇) im Autonomen Kreis Lingshui der Li in der chinesischen Provinz Hainan, siehe Xincun (Lingshui)
 die Großgemeinde Xincun (新村镇) der Stadt Xinzheng in der chinesischen Provinz Henan, siehe Xincun (Xinzheng)
 die Gemeinde Xincun (新村乡) im Stadtbezirk Chongming in der chinesischen Stadt Shanghai, siehe Xincun (Chongming)
 die Gemeinde Xincun (新村乡) im Kreis Ningnan in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Xincun (Ningnan)
 die Gemeinde Xincun (新村乡) im Kreis Qinggang in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Xincun (Qinggang)
 die Gemeinde Xincun (新村乡) im Kreis Tancheng in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Xincun (Tancheng)
 die Gemeinde Xincun (新村乡) im Stadtbezirk Tongchuan in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Xincun (Tancheng)
 die Nationalitätengemeinde Xincun der Hui (新村回族乡) der Stadt Huanghua in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Xincun (Huanghua)
 das Straßenviertel Xincun (新村街道) im Stadtbezirk Binhai in der chinesischen Stadt Tianjin, siehe Xincun (Binhai)
 das Straßenviertel Xincun (新村街道) im Stadtbezirk Fengtai in der chinesischen Stadt Peking, siehe Xincun (Fengtai)
 das Straßenviertel Xincun (新村街道) im Stadtbezirk Hongwei in der chinesischen Provinz Liaoning, siehe Xincun (Xichang)
 das Straßenviertel Xincun (新村街道) im Stadtbezirk Jiang’an in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Xincun (Xichang)
 das Straßenviertel Xincun (新村街道) der Stadt Xichang in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Xincun (Xichang)
 das Straßenviertel Xincun (新村街道) im Stadtbezirk Zhushan in der chinesischen Provinz Jiangxi, siehe Xincun (Xichang)
 die Einwohnergemeinschaft Xincun (新村社区) im Stadtbezirk Jiyang der Stadt Sanya in der Provinz Hainan, siehe Xincun (Jiyang)